León I de Armenia (en armenio: Levon I) llamado "el Magnífico" (1150 – 5 de mayo de 1219) fue soberano de la Cicilia armenia de 1187 a 1219, primero como "señor" y, más tarde, a título de "rey". También es llamado León II (Levon II), cuando se cuenta a su antepasado homónimo.

León se convirtió en "Señor de las montañas" (soberano de la Armenia de Cilicia, o Armenia menor) en 1187, cuando su hermano Rubén III de Armenia abdicó. Al principio fue 'regente y tutor' de sus sobrinas Alicia y Filipa de Armenia, pero luego las apartó del trono y se hizo coronar el 6 de enero de 1199.

Se casó con Isabel de Austria en 1189, que le dio una hija, Estefanía, que luego se casaría con Juan de Brienne. Al principio de la Tercera Cruzada, inició negociaciones con el emperador Federico Barbarroja para que este le concediese el título de “rey de Armenia”, pero la muerte de Federico, ahogado en el río Saleph en Cilicia, malogró el plan. Este hecho supuso un gran cambio en la política armenia, que tradicionalmente se había dirigido al Imperio bizantino como fuente de autoridad. También se supone que León estuvo en el séquito de la boda de Ricardo Corazón de León en Chipre en 1191.

En 1194, tomó el castillo de Bagras, al norte del principado de Antioquía, que había sido conquistado por Saladino en 1189. Bohemundo III de Antioquía y los caballeros templarios, sus propietarios originales, exigieron que les fuera devuelto. León llevó a Bohemundo hasta Bagras con la supuesta intención de negociar, pero le hizo apresar. En estas condiciones, Bohemundo fue obligado a ceder el principado a León, y fue luego liberado. Renunció a sus pretensiones sobre Armenia y se estableció una alianza matrimonial en 1195.

León volvió a pedir el título real al nuevo emperador Enrique VI y al papa Celestino III. Finalmente lo logró, y el 6 de enero de 1199 fue coronado en Tarso como “Rey de Armenia” por el legado papal, Conrado, cardenal de Wittelsbach y arzobispo de Maguncia.

En 1206, el catholicos Juan de Sis acusó a la reina de adulterio. León se divorció y la encerró, para casarse en 1210 con Sibila de Lusignan, hija del rey Amalarico II de Jerusalén.

León fue un poderoso monarca, recordado en las crónicas como "León el Magnífico". Su corte en Sis destacó por su cultura y el desarrollo de la caligrafía y las artes. Se alió con los caballeros hospitalarios y con los templarios, pero logró expulsar a estos de su reino. También promovió el comercio con Venecia Pisa y Génova.

Ancestros

Bibliografía 
 T.S.R. Boase, ed., The Cilician Kingdom of Armenia, Scottish Academic Press, 1978.
 Chahin, Mark. The Kingdom of Armenia: New Edition, 2001
 Rudt-Collenberg, W.H. The Rupenides, Hethumides and Lusignans, 1963

Referencias

Enlaces externos 
 Griegos, cruzados y musulmanes — El ascenso de León II (Historia de Armenia de Kurkjian, Chs. 28‑29, en inglés)

Reyes del reino armenio de Cilicia del siglo XIII
Personas de las cruzadas
Reyes del siglo XII
Armenios del siglo XII
Armenios del siglo XIII
Dinastía rubénida